Kronecker, tysk familj, med två kända bröder:
 Karl Hugo Kronecker (1839-1914), fysiolog;
 Leopold Kronecker (1823-1891), matematiker.

Se även 

 Kroneckerdelta